

Comuni

Canada 
 Saint-Nazaire – comune canadese nella provincia del Québec
 Saint-Nazaire-d'Acton - comune del Canada, situato nella provincia del Québec

Francia 
 Saint-Nazaire – comune francese nel dipartimento del Gard
 Saint-Nazaire – comune francese nel dipartimento della Loira Atlantica
 Saint-Nazaire – comune francese nel dipartimento dei Pirenei Orientali

Altro 
 Saint-Nazaire, un torrente affluente della Souchez, denominazione del corso a monte della Deûle.